Hossu ist der Familienname folgender Personen:

 Basil Hossu (1866–1916) Rumänisch griechisch-katholischer Bischof von Lugoj 1903–1912 und Bischof von Gherla 1912–1916
 Emil Hossu (1941–2012), rumänischer Schauspieler
 Iuliu Hossu (1885–1970), Rumänisch griechisch-katholischer Bischof von Gherla, ab 1930 von Cluj-Gherla (Kardinal in pectore)
 Vasile Hossu (1919–1997), Rumänisch griechisch-katholischer Bischof von Oradea Mare (Großwardein)

Hossu steht für:
 Hossu, bis 1936 Name des Ortes Belas, im Suco Ossu de Cima, Osttimor